Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Royal Indian Open 2012 des Damentennis. Insgesamt nahmen 10 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die von 27. bis 28. Oktober 2012 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2012
2012 Qualifikation